W Polsce
 Malczyce – wieś w województwie dolnośląskim, powiecie średzkim, gminie Malczyce
 Malczyce (województwo pomorskie)
 Malczyce (gmina)
 Malczyce – dawna gromada w roku 1954
 Malczyce – dawna gromada w latach 1960–1972

Ukraina
 Malczyce (Ukraina)